Linka 5 je označení více dopravních linek:

metro
 5 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 5 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 5 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Kolcevaja (linka metra v Moskvě) – okružní linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem pět
 Frunzensko-Primorskaja (linka metra v Petrohradu), též Kupčinsko-Primorskaja – linka metra v Petrohradu, která bývá označována zkráceně také číslem pět

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 5 – tramvajová linka v Praze
 5 (tramvajová linka v Paříži) – tramvajová linka v Paříži